Цесис — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Цесис, Александр Владимирович (род. 1967) — американский юрист, профессор юриспруденции Университета Лойолы (Чикаго).
 Цесис, Владимир Абрамович (род. 1941) — прозаик и эссеист, врач-педиатр.

Топоним 
 Цесис — город в Латвии.
 Цесис — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.